Python europaeus — вид вымерших неядовитых змей из семейства питонов (Pythonidae), обитавших в начале-середине миоцена ( назад) на территории Европы. Описан в 2003 году по голотипу MNHN VCO 29, представляющему собой ископаемый позвонок. Найден в отложениях формаций Vieux Collonges, La Grive и Béon (Франция). Позвонки этого вида характеризуются небольшими остистыми отростками.

Примечания 

†
Вымершие змеи
Пресмыкающиеся миоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из миоценовых отложений Франции
Фоссилии, описанные в 2003 году